Текоматан има више значења:

 Текоматан (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Текоматан (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику